Рольове напруження ((також рольове перевантаження), (англ. role strain)) — труднощі, які виникають в індивіда від різних вимог і очікувань, пов'язаних із заняттям певної соціальної позиції через невідповідність установок індивіда, набутих в ході соціалізації, з вимогами практичного виконання соціальної ролі. Рольове напруження — один із різновидів рольового стресу, поряд з рольовою неоднозначністю і рольовим конфліктом.

Соціальна психологія